Казола-ин-Луниджана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Масса-Каррара.

Население составляет 1085 человек (2008 г.), плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 42 км². Почтовый индекс — 54014. Телефонный код — 0585.

Покровителем коммуны почитается святой , празднование 1 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/